Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie został rozegrany 15 lutego. Zawody odbyły się na trasie San Sicario Fraìteve w San Sicario. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Austriaczka Michaela Dorfmeister, srebro wywalczyła Martina Schild ze Szwajcarii, a brąz zdobyła Szwedka Anja Pärson.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006